Гулюково — название населённых пунктов:

Россия 
 Гулюково — деревня в Дюртюлинском районе Башкортостана.
 Гулюково — село в Мензелинском районе Татарстана.